ЛХУ — аббревиатура, которая может означать:

 Ленинградское хореографическое училище — название Академии русского балета имени А. Я. Вагановой в 1937—1991 годах;
 Ленинградское художественное училище — название Санкт-Петербургского художественного училища имени Н. К. Рериха до 1992 года.